Ganzenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ganzenmüller (1905–1996), Staatssekretär (1942–1945) der NS-Regierung; als solcher verantwortlich für den reibungslosen Transport per Reichsbahn in Vernichtungslager (in mancher Literatur irrtümlich mit dem Vornamen "Theodor")
 August Ganzenmüller (* 10. August 1847 in Weinsberg, † 1933 in Künzelsau), deutscher Architekt
 Erich Ganzenmüller (1914–1983), deutscher Politiker (CDU)
 Jörg Ganzenmüller (* 1969), deutscher Historiker
 Konrad Ganzenmüller (Conrad) (1841–1905), sächsischer, deutscher Pädagoge und Autor
 Theodor Ganzenmüller (1864–1937), deutscher Brauereiwissenschaftler
 Wilhelm Ganzenmüller (1882–1955), deutscher Wissenschaftshistoriker